

Patronyme 

 Clément Bourne, un homme politique français ;
 Darcy Bourne (née en 2001), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 Francis Bourne (1861-1935), archevêque anglais ;
 J. R. Bourne (né en 1970), acteur canadien notamment connu pour son rôle dans les séries télévisées Stargate SG-1 et Teen Wolf ;
 James Bourne (né en 1983), chanteur anglais ;
 John Cooke Bourne (1814-1896), artiste britannique ;
 Jonathan Bourne (né en 1970), un producteur et scénariste américain ;
 Lloyd Bourne, un ancien joueur de tennis américain ;
 Matthew Bourne (né en 1960), un danseur et chorégraphe anglais ;
  (né en 1977), musicien de jazz anglais ;
 Possum Bourne (1956-2003), pilote de rallye néo-zélandais ;
 Randolph Bourne (1886-1918), intellectuel américain ;
 Robert Bourne (1888-1938), homme politique et rameur olympique britannique ;
 Shae-Lynn Bourne (née en 1976), une patineuse artistique canadienne ;
 Stephen Bourne, informaticien auteur du shell sh ;
 William Bourne (vers 1535–1582), mathématicien anglais ;
 Evan Bourne (né en 1993), est le nom de ring du catcheur Matthew Korklan ;
 Samuel Bourne (1834-1912), photographe anglais;

Fiction 

 Jason Bourne, personnage fictif d'une série de romans de Robert Ludlum ;
 Jason Bourne, franchise cinématographique qui met en scène le personnage principal de ces romans sous les traits de Matt Damon;

Toponymes 

 Bourne, une ville d'Angleterre.
 Bourne, une ville du Massachusetts.

Hydronymes 
 Bourne, une rivière française.
 Bourne, un affluent de la rivière Avon dans le Wiltshire, Angleterre
 Bourne, un affluent de la rivière Pang dans le Berkshire, Angleterre
 Bourne, une rivière qui traverse Bournemouth, Angleterre
 Bourne, Chertsey, un affluent de la Tamise dans le Surrey, Angleterre
 Bourne, Addlestone, un affluent de la Tamise dans le Surrey, Angleterre
 Bourne, un affluent de la rivière Medway dans le Kent
 Bourne Eau, qui coule de la ville de Bourne, Lincolnshire à la rivière Glen, Lincolnshire

Informatique 
 Bourne shell
 Bourne-Again shell

Autres 
 Bourne Co. Music Publishers est un éditeur américain de partitions musicales fondé dans les années 1920

Patronyme anglais